Вагапов (, ) — татарская и башкирская фамилия. Образована от личного имени Вагап ( — аль-Ваххаб — Даритель).

 Известные носители 
 Вагапов, Рашид Вагапович (1908—1962) — татарский певец.
 Вагапов, Сабир Ахмедьянович (1904—1993) — советский партийный и государственный деятель.
 Вагапов, Ядкар Сахапович (1929—1981) — вышкомонтажник Шаимской конторы разведочного бурения треста «Тюменнефтегазразведка», Герой Социалистического Труда.